Il toponimo San Josecito può riferirsi a diverse località:

Costa Rica 

San Josecito, distretto del cantone di Alajuelita
San Josecito, distretto del cantone di San Rafael

Venezuela 

San Josecito, cittadina dello stato di Táchira